Judith onthoofdt Holofernes (Caravaggio) - schilderij van Caravaggio
 Judith onthoofdt Holofernes (Finson) - schilderij van Louis Finson
 Judith onthoofdt Holofernes (Gentileschi) - schilderij van Artemisia Gentileschi